Октябрьское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Николаевка. .

Образовано законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Малеевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 275 км²
 Расположение: западная часть Краснинского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Краснинским городским поселением
 на юго-востоке — с Волоедовским сельским поселением
 на юге — с Викторовское сельским поселением
 на западе — с Белоруссией
 на северо-западе — с Павловским сельским поселением
 Крупные реки: Городня, Лупа.
 По территории поселения проходят автомобильные дороги  (Смоленск — Красный — Гусино).

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 17 населённых пунктов:
 Николаевка, деревня
 Антоновичи, деревня
 Болтутино, деревня
 Горбово, деревня
 Забродье, деревня
 Кошелево, деревня
 Красатинка, деревня
 Недвижи, деревня
 Питьково, деревня
 Полянки, деревня
 Пятницкое, деревня
 Речицы, деревня
 Селец, деревня
 Слобода, деревня
 Суймище, деревня
 Трояны, деревня
 Шилковичи, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Краснинского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Смоленская область